Fischerdorf ist

 ein Ort, dessen Wirtschaft traditionell von der Fischerei geprägt ist, siehe Fischerdorf
 der Ortsname von
 Fischerdorf (Deggendorf), Ortsteil der Stadt Deggendorf, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Fischerdorf (Parkstetten), Ortsteil der Gemeinde Parkstetten, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

Siehe auch:
 Fischdorf
 Fischendorf
 Fischersdorf
 Gotländische Fischerstelle